Brentford è il probabile sito di una battaglia condotta da Giulio Cesare contro il re locale, Cassivellaunus, nel 54 a.C. durante la seconda invasione della Britannia
 Battaglia di Brentford (1016) – battaglia dell'invasione dell'Inghilterra di Canuto il Grande
 Battaglia di Brentford (1642) – battaglia della prima guerra civile inglese